Kraftwerk Saporischschja steht für folgende Kraftwerke in Enerhodar, Ukraine:

 Kernkraftwerk Saporischschja
 Wärmekraftwerk Saporischschja, Kohle- und Gaskraftwerk